Ragazze che sognano (Our Blushing Brides) – film del 1930 diretto da Harry Beaumont 
Ragazze che sognano (Rings on Her Fingers) – film del 1942 diretto da Rouben Mamoulian